Angatuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Angatuba (ort), São Paulo, 
 Angatuba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar